Fanning steht für:

 eine Schichtung in der Erdatmosphäre, siehe Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre
 Fanning Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Fanning ist der Familienname folgender Personen:
 Aengus Fanning (1942–2012), irischer Journalist und Redakteur
 Bernard Fanning (* 1969), australischer Rocksänger
 Dakota Fanning (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Edmund Fanning (1769–1841), US-amerikanischer Entdecker, Forscher und Handelsreisender in der Südsee
 Elle Fanning (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Ellen Fanning (1946–2013), US-amerikanische Biologin
 Emily Fanning (* 1995), neuseeländische Tennisspielerin
 Eric Fanning (* 1968), Stabschef im US-amerikanischen Verteidigungsministerium

 Jim Fanning (1927–2015), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Mick Fanning (* 1981), australischer Profisurfer
 Shawn Fanning (* 1980), US-amerikanischer Informatiker

Fanning ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Fanning (Gemeinde Mariapfarr), Ortsteil von Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Fanning (Kansas)
 Fanning (Missouri)
 Fanning Island, Atoll der Linieninseln (Kiribati) im Pazifik, siehe Tabuaeran
 Fanning Ridge, Gebirgskamm auf Südgeorgien im Südatlantik
 Fanning Springs, City in Florida
 Kap Fanning, Kap an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika

Siehe auch:
 Fannin